Schroth est un patronyme porté notamment par :

 Frances Schroth (1893-1961), nageuse américaine ;
 George Schroth (1899-1989), joueur de water-polo américain ;
 Hannelore Schroth (1922-1987), actrice allemande ;
 Heinrich Schroth (1871-1945), acteur allemand ;
 Walter Schroth (1882-1944), général allemand.